Железно (Требнє) — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія
 Железно (Жалець) — поселення в общині Жалець, Савинський регіон, Словенія